Miejscowości w Polsce 
 Regulice – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia 
 Regulice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Nysa

 Kolej
 Regulice – nieczynny przystanek kolejowy w Regulicach, w województwie małopolskim